BCU poate avea următoarele semnificații în limba română:
Acronim pentru Biblioteca Centrală Universitară. Există mai multe astfel de biblioteci în România:
Biblioteca Centrală Universitară din București
Biblioteca Centrală Universitară din Cluj
Biblioteca Centrală Universitară din Iași
Biblioteca Centrală Universitară din Timișoara

Acronim pentru Beton celular ușor, o varietate de beton celular difderită de BCA